Termenul „ Volta” se poate referi la:

Volta Superioară a fost numele al unei țări africane care acum poartă numele Burkina Faso. 
Lacul de acumulare Volta  în sud-estul Ghanei, Africa.
Volta Grande  un oraș în Minas Gerais (MG), Brazilia.
Volta Redonda un oraș în Rio de Janeiro (RJ), Brazilia.
Rio Volta cel mai important fluviu din Africa de Vest
Alessandro Volta fizician italian.